Haunschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Haunschmid (* 1989), österreichischer Fußballtorwart
 Rudolf Haunschmid († 2012), österreichischer Antifaschist und Gewerkschafter
 Ulrike Haunschmid (* 1945), österreichische Politikerin (FPÖ) und Gastwirtin, Mitglied im Österreichischen Bundesrat